Sarma (gerecht), een Turks gerecht
Sarma (valwind), een valwindtype in het Baikalmeer in Oost-Siberië
Sarma (warenhuis), een voormalige warenketen in België
Sarma (boeddhisme), de school van de negen vertalingen in het Tibetaans boeddhisme
Sarma (god), een god in de Hettietische mythologie
Sarma (platform), een laboratorium voor discursieve praktijken en publicatie in het veld van de hedendaagse dans en performance